Натуральне число 1177
 1177 рік до нашої ери
 1177 рік нашої ери